Laki (dialeto), uma variação da língua curda
 Laki (Bulgária), cidade europeia
 Lakin (Kansas), cidade nos EUA
 Laki (Mustang), aldeia do Nepal
 Laki (vulcão), na Islândia

Desambiguações de topônimos